El término cote, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 José Ángel Valdés, apodado «Cote», un futbolista español.
 Cote (cantón de Guatuso), un distrito del cantón de Guatuso, en la provincia de Alajuela (Costa Rica).
 El Lago de Cote, un lago de cráter de agua dulce, ubicado en el distrito anterior.